In de groepentheorie, een deelgebied van de wiskunde, drukt een Coxeter-getal h de orde uit van een Coxeter-element van een onherleidbare Coxeter-groep, dus ook van een wortelsysteem of haar Weyl-groep. Het is vernoemd naar de Canadese meetkundige H.S.M. Coxeter.

Voetnoten

Groepentheorie